Фальк Хе́нчель (, род. 26 апреля 1985, Лейпциг) — немецкий актёр. Наиболее известен по роли Картера Холла / Человека-ястреба в телесериале «Легенды завтрашнего дня».

Ранняя жизнь 
Фальк Хенчель вместе с родителями Йоргом и Мартиной и братом Уве бежал из Восточной Германии за семь месяцев до падения Берлинской стены. Хенчель с детства двуязычен, он свободно владеет немецким и английским языками.

Фильмография

Примечания